Dieter Gerdes ist der Name folgender Personen:

* Dieter Gerdes (Politiker) (* 1942), deutscher Politiker (CDU), MdBB 
 Dieter Gerdes (Koch), deutscher Koch